Jan Muszyński – polski botanik i farmaceuta
 Jan Muszyński – polski historyk
 Jan Muszyński – burmistrz Częstochowy
 Jan Muszyński – ur. 1948 r., operator filmowy